Mount Block kan syfta på följande platser:

 Mount Block, Antarktis
 Mount Block, Australien